Komarów (gromada) (powiat tomaszowski)
 Komarów-Osada (gromada) (powiat tomaszowski)